Reto Lory, né le  à Berne, est gardien de but suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Reto fait ses classes junior avec le club de sa ville natale, Berne. En 2004, il rejoint le EHC Wiki-Münsingen. La première année il évolue avec la deuxième équipe en 2ème Ligue et rejoint l'équipe première la saison suivante en 1ère Ligue.

Pour la saison 2007-2008, il rejoint les GCK Lions avec qui il est sacré champions dans la catégorie Junior Elite A et dispute même ses premiers matchs de LNB. Au terme de la saison, il est prêté au HC Viège.

L'année suivante, il signe un contrat avec le HC Viège, club avec lequel il devient champion suisse de LNB en 2010-2011. Pour la saison suivante, il se laisse séduire par le projet du HC Red Ice et évolue en 1ère Ligue. Au terme de sa première saison avec eux, il est sacré champion et est promu en LNB. Au milieu de sa quatrième saison avec Red Ice, il est appelé d'urgence en LNA
par le Genève-Servette HC, pour palier la blessure de leur gardien, Christophe Bays. Il ne joue pas une minute avec ce club mais est inscrit sur une feuille de match.

Lors de la saison 2015-2016, il s'engage avec le HC Fribourg-Gottéron et cette fois dispute quelques rencontres de LNA (4 au total) ainsi qu'une rencontre de Ligue des champions, avant d'être retourné au Red Ice, sous la forme d'un prêt.

À partir de 2017, il retourne au HC Viège, le club avec lequel il a connu le plus de succès et y évolue encore aujourd'hui.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2004-2005 || EHC Wiki-Münsingen || 2ème ligue || 17 || 4 || 6 || 990 || 78 || 4,78 || - || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || EHC Wiki-Münsingen || 1ère ligue || 12 || 8 || 2 || 656 || 23 || 2,11 || - || 2 || - || 6 || 1 || 1 || 131 || 7 || 3,21 || - || 0 || -
|-
|2006-2007 || EHC Wiki-Münsingen || 1ère ligue || 22 || 12 || 9 ||  || 51 || 2,43 || - || 2 || - || 11 || 6 || 4 || 639 || 33 || 3,1 || - || 1 || -
|-
|2007-2008 || GCK Lions M20 || Junior Elite A || 18 || 12 || 2 ||  || 36 || 1,99 || - || 1 || - || 12 || 9 || 2 || 730 || 22 || 1,81 || - || 2 || -
|-
|2007-2008 || GCK Lions || LNB || 2 || 0 || 1 || 71 || 2 || 1,71 || - || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || HC Viège || LNB || 2 || 0 || 0 || 40 || 2 || 3 || - || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || HC Viège || LNB || 30 || 19 || 8 ||  || 73 || 2,50 || - || 3 || 0 || 3 || 0 || 2 || 146 || 11 || 4,55 || - || 0 || 0
|-
|2009-2010 || HC Viège || LNB || 16 || 9 || 4 || 831 || 47 || 3,39 || - || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || HC Viège || LNB || 15 || 8 || 2 || 818 || 34 || 2,49 || - || 0 || 0 || 5 || 2 || 2 || 226 || 17 || 4,53 || - || 0 || 0
|-
|2011-2012 || HC Red Ice || 1ère ligue || 13 || 10 || 1 || 725 || 24 || 1,99 || - || 2 || - || 12 || 11 || 1 || 720 || 21 || 1,75 || - || 3 || 6
|-
|2012-2013 || HC Red Ice || LNB || 26 || 1 || 11 ||  || 81 || 3,30 || - || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Red Ice || LNB || 36 || 18 || 12 ||  || 92 || 2,62 || - || 3 || 2 || 3 || 0 || 3 || 180 || 11 || 3,67 || - || 0 || 0
|-
|2014-2015 || HC Red Ice || LNB || 37 || 20 || 15 ||  || 98 || 2,66 || - || 4 || 6 || 11 || 5 || 4 || 696 || 24 || 2,07 || - || 1 || 0
|-
|2014-2015 || HC Red Ice || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || 60 || 6 || 6,05 || - || 0 || -
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA || 0 || - || - || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 4 || 0 || 1 || 179 || 12 || 4,04 || 82,1 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 120 || 3 || 1,50 || - || 0 || -
|-
|2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LCH || 1 || 0 || 0 || 38 || 0 || 0,00 || 100,0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Red Ice || LNB || 8 || - || - || 492 || 22 || 2,68 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HC Red Ice || LNB || 36 || - || - ||  || 76 || 2,28 || 92,6 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || 3,91 || 86,3 || 0 || 4
|-
|2016-2017 || HC Red Ice || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || 59 || 4 || 4,08 || - || 0 || -
|-
|2017-2018 || HC Viège || SL || 33 || - || - ||  || 68 || 2,11 || 92,5 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || 3,14 || 88,4 || - || -
|-
|2017-2018 || HC Viège || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 119 || 6 || 3,04 || - || 0 || -
|-
|2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || NL || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || 2,00 || 93,6 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || HC Viège || SL || 28 || - || - ||  || 69 || 2,53 || 91,6 || 0 || 4 || 4 || - || - || 250 || 13 || 3,13 || 88,8 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || HC Viège || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || 60 || 3 || 3,01 || - || 0 || -
|-
|2019-2020 || HC Viège || SL || 36 || 21 || 12 ||  || 76 || 2,14 || 92,1 || 5 || 0 || 5 || 4 || 1 || 331 || 7 || 1,27 || 95,5 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || HC Viège || Coupe de Suisse || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 120 || 7 || 3,50 || - || 0 || -
|-
|2020-2021 || HC Viège || SL || 2 || 0 || 1 || 69 || 3 || 2,61 || 93,6 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 319 || 14 || 2,64 || 91,4 || 0 || 0
|-
|2021-2022 || HC Viège || SL || 34 || 19 || 11 ||  || 78 || 2,40 || 92,3 || 5 || 0 || 6 || 2 || 2 || 405 || 17 || 2,52 || 92,5 || 1 || 2
|-
|2022-2023 || HC Viège || SL ||  || 
|}

Trophées et honneurs personnels 
 2007-2008
 Champion de Junior Elite A avec l'équipe des moins de 20 ans du GCK Lions
 2008-2009
 Meilleure moyenne d'arrêts de la LNB avec le HC Viège (2,50)
 2010-2011
 Champion de la LNB avec le HC Viège
 2011-2012
 Champion de la 1ère Ligue avec le HC Red Ice
 Promotion en LNB avec le HC Red Ice
 2016-2017
 Meilleur taux d'arrêt de la Swiss League avec le HC Viège (92,6%)

Transactions et contrats 
 Le , il quitte le HC Viège pour rejoindre le HC Red Ice.
 Le , il signe une prolongation de deux ans avec Red Ice
 Le , il signe une extension de contrat de deux ans avec Red Ice
 Du  au , il est prêté d'urgence au Genève-Servette HC pour palier la blessure du gardien Christophe Bays
 Le , il s'engage pour un an avec le HC Fribourg-Gottéron
 Le , il retourne au Red Ice sous forme de prêt
 Le , il signe une prolongation d'un an avec Fribourg
 Le , il revient au Red Ice, signant un contrat d'un an
 Le , il quitte Red Ice et s'engage avec le HC Viège
 Le , à la suite de l'élimination de son club, il rejoint le HC Ambrì-Piotta pour disputer les séries contre la relégation
 Le , il signe une prolongation de deux ans avec Viège
 Le , il signe une nouvelle entente de deux ans avec le HC Viège

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance à Berne
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Ambrì-Piotta